Konopisjte (makedonska: Конопиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Kavadarci, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Konopisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Konopisjte är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Konopisjte. Runt Konopisjte är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Vatasja,  kilometer norr om Konopisjte. 

I omgivningarna runt Konopisjte växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Opsjtina Kavadarci